МР-512 — пружинно-поршневая винтовка для обучения навыкам стрельбы, для развлекательной стрельбы, а также для охоты на мелкую дичь (МР-512М — версия «Магнум» для охоты). Выпускается в калибрах 4,5 и 5,5 мм («Магнум» — лицензионная версия), имеет паспортную энергию выстрела не более 7,5 Дж (не более 25 Дж — МР-512М). Скорость 4,5-мм пули — 150 (280) м/с, а 5,5-мм — 190 м/с. МР-512 продаётся без лицензии (но стрельба только в специально отведённых местах, нарушение карается штрафом от 40 до 100 тысяч рублей и конфискацией винтовки, согласно ст. 20.13 КоАП РФ). МР-512М продаётся уже по лицензии (как пневматическое охотничье оружие). Имеет ложу из ореха с лазерной гравировкой, березы или из пластика. Крепление под оптический прицел: «ласточкин хвост» шириной 11 мм.

Версия МР-512С с дульной энергией до 3 Дж (начальная скорость пули 105 м/с) предназначена для развлекательной стрельбы, а также обучения навыкам стрельбы и обращения с оружием. В связи с тем, что оружием данная винтовка не является (дульная энергия менее 3 Дж), из неё можно стрелять где угодно с соблюдением техники безопасности. Данная винтовка отличается от МР-512 ослабленной пружиной и изменённым отверстием втулки перепуска из главного цилиндра в ствол.

Винтовка оборудована автоматическим предохранителем, который при взведении блокирует спусковой крючок, так что каждый раз перед выстрелом его нужно выключать вручную.

Модели

Примечания

Ссылки 
 АО «Ижевский механический завод». Пневматические винтовки, MP-512.
 Пневматическая винтовка MP-512 и её модификации
 Концерн «Калашников». Пневматическая винтовка MP-512

Продукция Ижевского механического завода
Пружинно-поршневое пневматическое оружие
Пневматическое оружие России